Blandy puede referirse a:

 Blandy, comuna francesa situada en Essonne.
 Blandy, comuna francesa situada en Sena y Marne.